Гражданская война в Греции (1823—1825) — вооружённые столкновения во время Греческой революции.
 Гражданская война в Греции (1943—1944)
 Гражданская война в Греции (1946—1949)